Српска лига Војводина је једна од четири Српске лиге у фудбалу. Српске лиге су трећи ниво лигашких фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су три зоне — ВФЛ Исток, ВФЛ Југ и ВФЛ Север. Првопласирана екипа на табели прелази у виши ранг.

Победници свих првенстава

Клубови у сезони 2022/23.

Укупна табела лиге 2006—2022. 
Стање након сезоне 2021/22. Клубови који се такмиче у сезони 2022/23. су подебљани. Учинак у утакмицама баража није урачунат у табелу.

Напомене

Спољашње везе 
 Српска лига Војводина на сајту Фудбалског савеза Војводине
 Српска лига Војводина на сајту -{srbijasport.net}-
 Стари званични сајт „Српске лиге Војводина“ https://web.archive.org/web/20090922133521/http://www.fsv.org.rs/ 

Фудбалске лиге у Србији